La Karaliaus Mindaugo taurė 2020-2021, o Citadele Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 16ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 6ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Partite

Turni eliminatori

Primo turno

|}

Secondo turno

|}
Le migliori due squadre della Lietuvos krepšinio lyga 2019-2020, cioè Juventus Utena e Prienai, sono ammesse direttamente al turno successivo.

Fase finale

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2020-2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile